Kolumbija
 Guatapurí (grad)
 Guatapurí (rijeka)